

Населені пункти та їхні частини
 Соколе — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Соколе — село в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства
 Соколе — колонія в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Соколе — осада в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки